Александр Линден:
 Линден, Александр Андреевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 4767; 25 декабря 1833.
 Линден, Александр Егорович (1780—1833) — российский генерал-майор, участник Наполеоновских войн, генерал-кригс-комиссар, член совета военного министра.